Керестеш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Керестеш, Аттила (1928—2002) — венгерский фехтовальщик.
 Керестеш, Лайош (1900—1978) — венгерский борец.
 Керестеш, Силард (род. 1932) — епископ Хайдудорога Венгерской католической церкви и апостольский администратор Мишкольца.